Název Divišov má více sídel:

 Divišov, městys v okrese Benešov
 Divišov (Bystřice nad Pernštejnem), část města Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou
 Divišov (Sušice), část města Sušice v okrese Klatovy

Externí odkazy